

Toponyme
 Armau, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Luc-Armau ;
 Luc-Armau, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme